Personals est le titre 
d'un téléfilm réalisé par Steven Hilliard Stern en 1990
d'une série télévisée avec Michael Burger et Linda Holdahl en 1991
d'un film réalisé par Mike Sargent en 1999.

Homonymie de titre